El Gran Premio de Europa de Motociclismo de 1993 fue la octava prueba de la temporada 1993 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 4 de julio de 1993 en el Circuito de Cataluña.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

</center>

Gran Premio de Europa de Motociclismo
Grandes Premios de motociclismo 1993
Deporte en España en 1993